Die Mestaruussarja 1935 war die sechste Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter acht Mannschaften vom 5. Mai bis 29. September ausgespielt. Meister wurde Titelverteidiger Helsingin Palloseura. Vizemeister wurde wie im Vorjahr Helsingfors IFK.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
In der Saison 1935 der Mestaruussarja teilten sich zum zweiten Mal nach 1930 zwei Spieler die Position des Torschützenkönigs: Aatos Lehtonen vom HJK Helsinki und Nuuti Lintamo vom Vaasan PS erzielten beide 13 Tore.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1935
1935